Eraston Kambale Tsongo est un homme politique de la République démocratique du Congo. Depuis le  il était nommé ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté du gouvernement Ilunga par le président Félix Tshisekedi.
il fut président national de la ligue des jeunes du parti de Vital Kamerhe UNC, il était candidat dans la
circonscription de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, fiel naturel de Vital Kamerhe pour les élections législatives du dimanche 30 décembre.

Le 02 juin 2021, il est nommé nouveau secrétaire général du parti politique l'union pour la nation congolaise (UNC) et le 07 juin de la même année, Billy Kambale a pris officiellement ses fonctions.

Biographie
Eraston Kambale Tsongo est un politologue, conseiller chargé de matière politique à la présidence de la République, avant d'être à la présidence il était conseillé par intérim au cabinet du ministre du budget et chargé d'études, il est expert et analyste dans beaucoup de sociétés minières.

Études
Il est licencié en politiques Internationales à l'université de Kinshasa UNIKIN.

Notes et références

Personnalité politique congolaise (RDC)